Azuero hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Península de Azuero, península de Panamá.
 Provincia de Azuero, provincia de la antigua República de la Nueva Granada.

Personas
 Vicente Azuero (1787 - 1844), abogado, político y periodista colombiano.
 Juan Nepomuceno Azuero (1780 - 1857), presbítero y político colombiano.